Only the Brave, film américain réalisé par Frank Tuttle, sorti en 1930 ;
 Only the Brave, film australien réalisé par Ana Kokkinos, sorti en 1994 ;
 Only the Brave, film américain réalisé par Joseph Kosinski, sorti en 2017.